Карин Лесли Дженнингс-Габарра (, 9 января 1965 года, Ист-Ориндж) — бывшая американская футболистка, форвард национальной сборной. Чемпионка мира и Олимпийских игр.

С 1993 года возглавляет женскую футбольную команду Военно-морской академии США.

Карьера

Ранние годы 
Выросла в Ранчо Палос Вердес, пригороде Лос-Анджелеса. С 1980 по 1983 год училась в старшей школе Палос Вердес, где и начала заниматься футболом. За четыре сезона в школьных соревнованиях забила 226 мячей и трижды признавалась MVP в Калифорнии.

С 1983 по 1986 год училась в Калифорнийском университете и играла в студенческой команде «Санта-Барбара Гаучос». В 1984 году установила рекорд первого дивизиона NCAA, забив 34 мяча за сезон. Всего за свою студенческую карьеру забила 102 мяча в чемпионате NCAA и была признана Атлетом десятилетия в университете. В 1991 году была избрана в Зал спортивной славы университета.

В 1987 году выпустилась с дипломом бакалавра в сфере бизнес-менеджмента.

В 2000 году журнал «Soccer America» включил Дженнингс в студенческую сборную столетия.

Карьера 
Выступала за команды «Лос-Анджелес Блюз» и «Саузерн Калифорния Эйджакс». В составе последней выиграла любительский чемпионат США в 1991 году и два любительских кубка США в 1992 и 1993 годах.

Сборная 
За сборную США выступала с 1987 по 1996 год, проведя 117 матчей и забив 53 мяча.

В 1991 году на чемпионате мира в Китае стала третьей в споре бомбардиров, забив шесть мячей, а также получила Золотой мяч как лучшая футболистка турнира.

Участвовала в чемпионате мира 1995 года, на котором сборная США заняла третье место.

После победы на Олимпиаде-1996 объявила о завершении международной карьеры.

Тренерская деятельность 
Работать тренером начала в 1987 году после окончания университета, возглавив команду колледжа Уэстмонт в Санта-Барбаре. Затем работала ассистентом тренера в команде Гарварда.

С 1993 года возглавляет женскую команду Военно-морской академии, выступающую в первом дивизионе чемпионата NCAA.

В 2000 году избрана в Национальный футбольный зал славы. В 2003 году избрана в Зал олимпийской славы США.

Личная жизнь 
С 1992 года замужем за бывшим футболистом сборной США Джимом Габаррой. У них трое детей — две дочери и сын.

Примечания

Ссылки 
 Национальный футбольный зал славы США
 Профиль на сайте Военно-морской академии США

Футболистки США
Игроки женской сборной США по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин